Виктор Семёнович Колесов () — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1 мая 1928 года в селе Камелик. Работал старшим аппаратчиком завода «Синтезкаучук» в Тольятти.

Жил в Тольятти, где и скончался 17 марта 2004 года.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1966, за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достигнутые высокие технико-экономические показатели).
 орден Ленина (1966).

Примечания

Ссылки 
  Мэрия городского округа Тольятти — Герои Социалистического Труда
 ЯНЧАРУК Дмитрий Викторович, ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА В ПОВОЛЖЬЕ (1958—1985 гг.)

Герои Социалистического Труда